

Carriera

Club 
Esordisce nella massima serie kazaka con le maglie di  e , con la quale esordisce anche nelle coppe europee.

Tra il 2019 e il 2021, gioca nel campionato belga con la maglia del .

Nazionale 
Dopo aver giocato per la nazionale kazaka under-21, viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore nel 2017, esordendo nello stesso anno.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Qaýrat: 2016, 2017

Qaýrat: 2017, 2018, 2021

Collegamenti esterni 

Calciatori della Nazionale kazaka